magenta – barwa
 Magenta – miasto we Włoszech
 Magenta – stacja kolejowa w tym mieście
 Magenta – miasto we Francji
 Magenta – miejscowość w Australii, w Nowej Południowej Walii
 Magenta – miejscowość w USA, w stanie Luizjana
 Magenta – miejscowość w USA, w stanie Missisipi
 Magenta – osiedle w Warszawie
 Magenta – dawny folwark we wsi Dębe Małe, w gminie Okuniew na Mazowszu.
 Magenta – angielski zespół muzyczny grający folk rock, uformowany w 1974 r.
 Magenta – norweski zespół muzyczny grający rock, uformowany w 1995 r.
 Magenta – walijski zespół muzyczny grający rock progresywny, uformowany w 2001 r.

Osoby
 Martina Magenta (ur. 1973) – włoska snowboardzistka